La llista de números u de la FIDE es refereix als jugadors d'escacs que lideren la llista d'Elo de la FIDE vigent en cada moment, publicada periòdicament per la Federació Internacional d'escacs a partir de 1970. El primer líder de la classificació Elo de la FIDE, el gener de 1971, fou el Campió del Món Bobby Fischer.

La puntuació Elo més alta de la història fou la que assolí Garri Kaspàrov el gener de 2000, amb 2.851 punts. El dia 1 de gener de 2010, Magnus Carlsen fou el més jove jugador de la història en assolir el número 1, amb 19 anys i 32 dies, tot trencant el rècord prèviament ostentat per en Vladímir Kràmnik, un lideratge que conservà el març de 2010, incrementant el seu Elo fins a 2.813 punts, la segona puntuació més alta en la història dels escacs, juntament amb la que assolí Vesselín Topàlov el juliol de 2006.

La llista femenina no es va començar a publicar fins a l'1 de juliol de 1972, i la primera líder de la classificació femenina fou la soviètica (georgiana) Nona Gaprindaixvili (qui fou, a més, la primera dona de la història en assolir el títol de Gran Mestre absolut. En la classificació femenina, les germanes hongareses Zsuzsa Polgár i Judit Polgár han estat entre les dues a la primera posició en els darrers 20 anys.

Històric de líders de la llista d'Elo de la FIDE

Vegeu també 
 Llista d'Elo de la FIDE
 Sistema de puntuació Elo
 Chessmetrics

Notes i referències

Enllaços externs 
 Classificacions de la FIDE 
 FIDE official website: top 100 active players. 
 FIDE official website: top 100 women. 

Llistes d'escacs
Llistes d'esportistes